Det finns och har funnits flera personer med namnet Peo Larsson:

Peo Larsson (ishockey), ledare och före detta spelare i ishockey
Peo Larsson (vd), verkställande direktör (1948–)
P-O Larsson (konstnär), konstnär (1955–)